Па́трик Бьо́ркстранд (; , Хернинг, Дания) — датский хоккеист. Играет на позиции центрального и правого нападающего. В настоящее время является игроком «Ольборг Пайрэтс», выступающего в Датской хоккейной лиге.

Игровая карьера 
Бьоркстранд начинал играть за молодёжную команду «Хернинг». Свой первый профессиональный сезон сыграл в 2009 г. за клуб «Хернинг Блю Фокс», где провёл три сезона (2009/10 — 2011/12). В сезоне 2012/13 играл в клубе «Мора ИК» из второй шведской лиги, где в 51 матче набрал 13 очков. Летом 2013 г. подписал контракт с клубом «Медвешчак».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Дании — 2010
 Победитель чемпионата Дании — 2011, 2012
 Победитель молодёжного чемпионата мира (Див.1|B) — 2011
 Обладатель Кубка Дании — 2012

Статистика

Семья 
Отец хоккеиста Тодд Бьоркстранд долгое время играл в Америке. Вернувшись в Данию он возглавлял клуб «Хернинг» и молодёжную сборную страны. Младший брат Патрика Оливер также является хоккеистом, выступает в НХЛ.

Ссылки 
  — профиль на сайте КХЛ
 
 

Родившиеся в Хернинге
Хоккеисты Дании
Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК СайПа
Игроки «Онтарио Рейн»
Игроки ХК КооКоо
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Ольборг Пайрэтс»
Игроки сборной Дании по хоккею с шайбой